I Puchar Miast Targowych 1955/1958
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/4 finału

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

1/2 finału

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 PMT 1955/58 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1955/58 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej